BBCU FC (Big Bang Chula United Football Club, Thai: ) war ein Fußballverein aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein 1934 unter dem Namen Chulalongkorn University FC. Seinen Verwaltungssitz hat der Verein an der Chulalongkorn-Universität, Bangkok. 2004 fusionierte man mit dem Sinthana FC und man nannte sich fortan Sinthana FC. Im August 2008 wurde der Name des Vereins wieder geändert. Unter dem neuen Vereinsvorsitzenden Kasiti Kamalanavin wurde der Verein in Chula United umbenannt. Im Januar 2008 benannte sich der Verein abermals um. Der Verein wurde in Big Bang Chulalongkorn University FC umbenannt.

Der Verein spielte 2005 in der Thailand Division 2 League. Ein Jahr später, 2006, gelang dem Klub der Aufstieg in die zweite Liga, die Thailand Division 1 League. Nach einem zweiten Platz stieg man in die Thailand Premier League, die erste Liga, auf. Nach nur zwei Jahren musste man als Tabellenfünfzehnter den Weg in die Zweitklassigkeit antreten. Hier spielte man wiederum zwei Jahre. Mit einem dritten Platz 2011 stieg man wieder in die erste Liga auf. Nach nur einem Jahr ging es wieder zurück in die zweite Liga. Bis 2015 spielte man wieder in der Thailand Division 1 League. Mit einem vierten Platz 2015 stieg man wieder in die erste Liga auf, die man jedoch nach einem enttäuschenden 18. Platz wieder verlassen musste. Aus finanziellen Gründen wurde der Verein 2017 aufgelöst und automatisch für zwei Jahre gesperrt.

Falls sich der Besitzer des Vereins entscheidet, wieder in den bezahlten Fußball zurückzukehren, muss der Verein in der Thai League 4 starten.

Vereinserfolge 
FC Chula-Sinthana
 Thailand Division 1 League (Gruppe B)
 2007 – Meister
 Thailand Division 2 League:
 2006 – Meister

FC Sinthana
 Thailand Premier League
 1998 – Meister
 1997 – 2. Platz
 AFC Champions League: Viertelfinale (1999/00)
 1999/2000 – Viertelfinale
 FA Cup (Thailand)
 1997 – Sieger

FC Chulalongkorn University
 Thailand Premier League (damals Kor Royal Cup): Meister (1920)

Stadion 
Bis zur Auflösung trug der Verein seit 2014 seine Heimspiele im Nonthaburi Youth Centre Stadium () in Nonthaburi aus. Das 6000 Zuschauer fassende Stadion ist ein Mehrzweckstadion. Besitzer des Stadions ist die Nonthaburi Municipality.

Spielstätten von 2007 bis 2017

Beste Torschützen seit 2011

Trainer seit 2008

Ehemalige Spieler

Saisonplatzierung

Erläuterungen/Einzelnachweise

Weblinks 
 BBCU FC bei transfermarkt.de
 BBCU FC bei soccerway.com

Fußballverein aus Bangkok
Gegründet 1934
Ehemaliger thailändischer Fußballverein
Geschichte Bangkoks